Адам Вавжинець Жевуський
 Адам Жевуський

Адам
Сторінки зі списками однофамільців-тезок